SaskTel Tankard 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Saskatchewanu mężczyzn w curlingu, eliminacje do Tim Hortons Brier 2009.

Turniej finałowy odbył się w dniach 4-8 lutego w Meadow Lake na lodowisku Meadow Lake Arena.

10 drużyn zakwalifikowało się do finałów z turniejów Północnego i Południowego Saskatchewanu, odbyły się one między 22 a 25 stycznia 2009 odpowiednio w Tisdale i Estevan. 6 drużyn zostało zakwalifikowanych dzięki klasyfikacji World Curling Tour i Saskatchewan Curling Tour, były to drużyny Pata Simmonsa, Joela Jordisona, Brada Heidta, Ala Schicka, Douga Harcourta i Deana Mouldinga.

2. raz z kolei tytułu mistrza prowincji bronił zespół Pata Simmonsa. Ostatecznie zajął on 2. miejsce przegrywając w finale z Joelem Jordisonem 4:6.



Drużyny

Wyniki

Runda finałowa

Finał 
8 lutego 2009, 14:00

Półfinał 
8 lutego 2009, 9:30

A-B 
7 lutego 2009, 19:00

C-C 
7 lutego 2009, 19:00

A

B

C

Sesja 1. 
4 lutego 2009, 15:00 
A1 przegrany do B16

A2 przegrany do B16

A3 przegrany do B18

A4 przegrany do B18

Sesja 2. 
4 lutego 2009, 19:00 
A5 przegrany do B17

A6 przegrany do B17

A7 przegrany do B19

A8 przegrany do B19

Sesja 3. 
5 lutego 2009, 8:30 
A9 przegrany do B22

A10 przegrany do B20

A11 przegrany do B23

A12 przegrany do B21

Sesja 4. 
5 lutego 2009, 15:00 
B16 przegrany do C30

B17 przegrany do C32

B18 przegrany do C30

B19 przegrany do C32

Sesja 5. 
5 lutego 2009, 19:00 
A13 przegrany do B25

A14 przegrany do B24

B20 przegrany do C31

B21 przegrany do C31

Sesja 6. 
6 lutego 2009, 8:30 
B22 przegrany do C36

B23 przegrany do C36

C30

C32

Sesja 7. 
6 lutego 2009, 12:00 
A15 przegrany do B28

B24 przegrany do C35

B25 przegrany do C33

C31

Sesja 8. 
6 lutego 2009, 16:00 
B26 przegrany do C34

C35

C36

Sesja 9. 
6 lutego 2009, 20:00 
B27 przegrany do C38

B28 przegrany do C37

C33

C34

Sesja 10. 
7 lutego 2009, 9:00 
B29 przegrany do C41

C37

C38

C39

Sesja 11. 
7 lutego 2009, 14:00 
C40

C41

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
  

2009 w curlingu
2009